Преси-су-Тий:

 Преси-су-Тий — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Преси-су-Тий — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия.